Districtul Union sau Districtul civil Union (conform originalului, Union Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Arkansas (20) 

 Districtul Union, Arkansas (dezambiguizare)

Illinois (04) 

 Districtul Union, Illinois (dezambiguizare)

Indiana (34)

 Districtul Union, Indiana (dezambiguizare)

Iowa (47) 

 Districtul Union, Iowa (dezambiguizare)

Kansas (18) 

 Districtul Union, Kansas (dezambiguizare)

Michigan (3) 

 Districtul Union, Michigan (dezambiguizare)

Minnesota (unul) 

 Districtul Union, comitatul Houston, statul  (vedeți, UN Twp MN-HT);

Missouri (33) 

 Districtul Union, Missouri (dezambiguizare)

Nebraska (05) 

 Districtul Union, Nebraska (dezambiguizare)

New Jersey (3) 

 Districtul Union, New Jersey (dezambiguizare)

North Carolina -- Carolina de Nord (05) 

 Districtul Union, Carolina de Nord (dezambiguizare)

North Dakota -- Dakota de Nord (unul) 

 Districtul Union, comitatul Grand Forks, statul  (vedeți, UN Twp GF - ND);

Ohio (28) 

 Districtul Union, Ohio (dezambiguizare)

Oklahoma (08) 

 Districtul Union, Oklahoma (dezambiguizare)

Pennsylvania (19) 

 Districtul Union, Pennsylvania (dezambiguizare)

South Dakota -- Dakota de Sud (11) 

 Districtul Union, Dakota de Sud (dezambiguizare)

Vezi și 

 Union (dezambiguizare)
 Comitatul Union (dezambiguizare)
 Districtul Union (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii